Wasylyk ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Wasylyk (* 1925), kanadischer Erfinder
 Pavlo Wasylyk (1926–2004), ukrainischer Geistlicher, Bischof von Kolomyia-Tscherniwzi